Þorvaldsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Þorvaldur. Die weibliche Entsprechung ist Þorvaldsdóttir.

Namensträger 
 Ármann Þorvaldsson, isländischer Badmintonspieler 
 Árni Þorvaldsson (* 1984), isländischer Skirennläufer
 Eiríkur rauði Þorvaldsson (dt. Erik der Rote, ca. 950–ca. 1006), Gründer der ersten skandinavischen Siedlung in Grönland
 Finnbjörn Þorvaldsson (1924–2018), isländischer Leichtathlet
 Gunnar Heiðar Þorvaldsson (* 1982), isländischer Fußballspieler
 Sigrídur Thorvaldsson (1894–1986), isländische Krankenschwester, Vorsitzende der INA

Patronym
Isländischer Personenname
vald